Jan Hansen har flere betydninger:

 Jan Hansen – dansk fodboldtræner
 Jan Hansen (atlet) – tidligere dansk atlet